Bonneville může být:

 Bonneville (jezero)
 Bonneville (Horní Savojsko) – francouzská obec v departementu Horní Savojsko
 Bonneville (Oregon) – vesnice v Oregonu
 Kanton Bonneville – francouzský kanton
 Arrondissement Bonneville – správní území ve Francii
 Solné pláně Bonneville – solná pláň v Utahu
 Hugh Bonneville – britský herec
 Triumph Bonneville – typ motocyklu britské značky Triumph

Externí odkazy